Cesare Monti, pittore italiano del XX secolo
 Cesare Monti, cardinale italiano del XVII secolo
 Cesare Montalbetti, anche conosciuto come Caesar Monti o Cesare Monti, fotografo e regista italiano